La Türkiye 2. Basketbol Ligi 2010-2011 è stata la 42ª edizione della seconda divisione turca di pallacanestro maschile.

Classifica finale

Gruppo A

Gruppo B

Play-off

Girone finale

Spareggi retrocessione/promozione

Collegamenti esterni 
 

Pallacanestro nel 2010
Pallacanestro nel 2011
Türkiye 2. Basketbol Ligi 2010-2011